Die 8. Etappe der Vuelta a España 2008 am 7. September führte über 151 Kilometer von Andorra (Escaldes - Engordany) nach Salardú/ Naut Aran/ Pla de Beret. Dabei standen zwei Sprintwertungen und eine Bergwertung der 2. Kategorie, sowie drei der 1. Kategorie auf dem Programm.

Mit der Etappe wurde das "Dach der Vuelta" erreicht: Der 2070 Meter hohe Puerto de la Bonaigua war der vorletzte Berg des heutigen Tagesabschnittes. An seinem Anstieg attackierte David Moncoutié aus einer fünfköpfigen Ausreißergruppe heraus und ließ seine Begleiter Sébastien Joly, Christophe Kern, Juan Manuel Gárate und Nikita Jeskow stehen. Diese Fluchtgruppe hatte sich nach 36 Kilometern gebildet. Die Favoriten auf den Gesamtsieg warteten bis zum letzten Anstieg und ließen sich von Andreas Klöden mit hohem Tempo in den Berg führen. Hier kam es dann immer wieder zu Angriffen, vor allem von Alberto Contador. Dieser setzte sich mit Alejandro Valverde und Igor Antón etwas von den anderen ab. Das Trio hatte auf die anderen Favoriten im Ziel aber lediglich einen Vorsprung von fünf Sekunden. Tagessieger wurde David Moncoutie, der sich 34 Sekunden vor den besten Kletterern ins Ziel rettete. Da der Vortagessieger und Träger des Goldenen Trikots Alessandro Ballan bereits am vorletzten Anstieg Probleme hatte, konnte er sein Führungstrikot nicht verteidigen. So übernahm wieder Levi Leipheimer das Goldene Trikot.

Aufgaben 
76 Jean-Marc Marino

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Rialp (Kilometer 84,5) (720 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Sébastien Joly ||FDJ||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||1 P.
|}

 2. Zwischensprint in Esterri d'Aneu (Kilometer 112) (940 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Nikita Jeskow ||TCS||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||1 P.
|}

 Zielankunft in Naut Aran (1.860 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| David Moncoutie ||COF||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Alejandro Valverde ||GCE||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Alberto Contador ||AST||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Igor Antón ||EUS||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Joaquim Rodríguez ||GCE||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Daniel Moreno ||GCE||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Oliver Zaugg ||LIQ||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Levi Leipheimer ||||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| David Arroyo ||GCE||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Carlos Sastre ||CSC||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Ezequiel Mosquera ||XAG||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Robert Gesink ||RAB||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| John Gadret ||ALM||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| Sébastien Joly ||FDJ||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Wassil Kiryjenka ||TCS||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Coll del Cantó, 1. Kategorie (Kilometer 41) (1.725 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Nikita Jeskow ||TCS||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Sébastien Joly ||FDJ||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Marc de Maar ||RAB||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Grischa Niermann ||RAB||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Emanuele Bindi ||LAM||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || José Luis Carrasco ||ACA||1 P.
|}

 Alto de Enviny, 2. Kategorie (Kilometer 68,7) (1.220 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Nikita Jeskow ||TCS||7 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||5 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Sébastien Joly ||FDJ||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Massimiliano Mori ||LAM||1 P.
|}

 Puerto de la Bonaigua, 1. Kategorie (Kilometer 132,7) (2.070 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Sébastien Joly ||FDJ||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Nikita Jeskow ||TCS||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Christophe Kern ||C.A||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Juan Manuel Gárate ||QST||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Amets Txurruka ||EUS||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Marzio Bruseghin ||LAM||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Assan Basajew ||AST||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Robert Gesink ||RAB||1 P.
|}

 Alto Plá de Beret, 1. Kategorie (Kilometer 148,5) (1.880 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||16 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Alberto Contador ||AST||12 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Alejandro Valverde ||GCE||10 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || Igor Antón ||EUS||8 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Fünfter || style="text-align: left;" | || Ezequiel Mosquera ||XAG||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Sechster || style="text-align: left;" | || Levi Leipheimer ||AST||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Siebter || style="text-align: left;" | || Joaquim Rodríguez ||GCE||3 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Achter || style="text-align: left;" | || Carlos Sastre ||CSC||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Neunter || style="text-align: left;" | || Robert Gesink ||RAB||1 P.
|}

08.Etappe
Straßenradrennen in Andorra
Sportveranstaltung in Escaldes-Engordany
Naut Aran

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 8